Velika nagrada Brazilije 2008 je bila osemnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 2. novembra 2008 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:11,830
|1:11,875
|1:12,368
|1
|-
!2
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:12,226
|1:12,107
|1:12,737
|2
|-
!3
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:12,083
|1:11,950
|1:12,825
|3
|-
!4
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:12,213
|1:11,856
|1:12,830
|4
|-
!5
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:12,366
|1:11,768
|1:12,917
|5
|-
!6
|5
| Fernando Alonso
|Renault
|1:12,214
|1:12,090
|1:12,967
|6
|-
!7
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:12,390
|1:11,845
|1:13,082
|7
|-
!8
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:12,371
|1:12,026
|1:13,297
|8
|-
!9
|14
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:12,498
|1:12,075
|1:14,105
|9
|-
!10
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:12,223
|1:11,909
|1:14,230
|10
|-
!11
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:12,348
|1:12,137
|
|11
|-
!12
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:12,409
|1:12,289
|
|12
|-
!13
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:12,381
|1:12,300
|
|13
|-
!14
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:12,690
|1:12,717
|
|14
|-
!15
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:12,548
|1:13,139
|
|15
|-
!16
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:12,800
|
|
|16
|-
!17
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:12,810
|
|
|17
|-
!18
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:13,002
|
|
|18
|-
!19
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:13,426
|
|
|19
|-
!20
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:13,508
|
|
|20
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 71
| 1:34:11,435
| 1
| 10
|-
! 2
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 71
| + 13,298 s
| 6
| 8
|-
! 3
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 71
| + 16,235 s
| 3
| 6
|-
! 4
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 71
| + 38,011 s
| 7
| 5
|-
! 5
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 71
| + 38,907 s
| 4
| 4
|-
! 6
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 71
| + 44,368 s
| 10
| 3
|-
! 7
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 71
| + 55,074 s
| 5
| 2
|-
! 8
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 71
|  +1:08,433
| 2
| 1
|-
! 9
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 71
| + 1:19,666
| 12
|
|-
! 10
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 70
| +1 krog
| 8
|
|-
! 11
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 70
| +1 krog
| 13
|
|-
! 12
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 70
| +1 krog
| 18
|
|-
! 13
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 70
| +1 krog
| 17
|
|-
! 14
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 70
| +1 krog
| 9
|
|-
! 15
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 70
| +1 krog
| 15
|
|-
! 16
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 69
| +2 kroga
| 20
|
|-
! 17
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 69
| +2 kroga
| 16
|
|-
! 18
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 69
| +2 kroga
| 19
|
|-
! Ods
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 0
| Trčenje
| 11
|
|-
! Ods
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 0
| Trčenje
| 14
|
|}

Formula 1 sezona 2008
2008